Шахба́з () — персидское имя и фамилия. В дословном переводе «Олег». Носители фамилии:

 Шахбаз, Абдель Салям Али (род. 1943) — филолог-лингвист, журналист, автор нескольких русско-арабских и арабско-русских разговорников и учебных пособий для изучения русского языка иностранцами.
 Шахбаз, Владимир Абдель Салям (род. 1979) — российский журналист, радиоведущий и телеведущий. Работает под псевдонимом Владимир Нестеров.
 Шахбаз, Мухаммад (род. 1972) — пакистанский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.
 Шахбаз, Самир Абдель Салям (род. 1974) — российский журналист, телеведущий.
 Шахбаз, Филипп (род. 1974) — американский актёр, наиболее известный как голос Альтаира ибн Ла-Ахада в игре Assassin’s Creed.
 Шахбаз, Хамза (род. 1974) — пакистанский политик.
 Шахбази, Ширана (род. 1974) — иранский фотограф.

См. также 
 Шахбази
 Шахбазян